|-
| 75701 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75702 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75703 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75704 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75705 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75706 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75707 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75708 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75709 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75710 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75711 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75712 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75713 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75714 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75715 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75716 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75717 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75718 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75719 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75720 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75721 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75722 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75723 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75724 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75725 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75726 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75727 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75728 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75729 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75730 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75731 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75732 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75733 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75734 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75735 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75736 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75737 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75738 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75739 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75740 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75741 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75742 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75743 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75744 - || || 10 de gener, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 75745 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75746 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75747 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75748 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75749 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75750 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75751 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75752 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75753 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75754 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75755 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75756 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75757 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75758 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75759 - || || 12 de gener, 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 75760 - || || 12 de gener, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 75761 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75762 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75763 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75764 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75765 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75766 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75767 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75768 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75769 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75770 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75771 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75772 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75773 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75774 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75775 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75776 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75777 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75778 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75779 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75780 - || || 10 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75781 - || || 10 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75782 - || || 10 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75783 - || || 10 de gener, 2000 || San Marcello || A. Boattini, V. Cecchini
|-
| 75784 - || || 15 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75785 - || || 15 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75786 - || || 3 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75787 - || || 5 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75788 - || || 6 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75789 - || || 7 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75790 - || || 8 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75791 - || || 8 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75792 - || || 11 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75793 - || || 12 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75794 - || || 10 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75795 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75796 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75797 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75798 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75799 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75800 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5